Centipede — классическая аркадная игра в жанре фиксированного шутера, разработанная  и  и выпущенная Atari, Inc. в  году. Эта игра стала одной из первых среди игр для аркадных автоматов, принимающих монеты, которая смогла привлечь существенное количество игроков-женщин, уступая только Pac-Man. Игрок защищается от нападающих на него стай членистоногих, завершая раунд уничтожением сороконожки, которая спускается вниз по игровому полю.

В 1982 году был выпущен сиквел .

Игровой процесс 
Управляемый игроком персонаж выглядит как небольшая, «почти гуманоидная голова» в нижней части экрана. На картриджах для Atari 2600, Atari 5200 и Atari 7800 он изображается как укрытый плащом эльфоподобный персонаж. Игрок перемещает персонажа по нижней части экрана трекболом и стреляет лазерами в сороконожку, наступающую на него с верхней части экрана вниз по грибному полю. Попадание в любую часть сороконожки создаёт гриб. Если попасть в один из средних сегментов, это разбивает сороконожку на две части в этой точке. Каждая часть после этого начинает двигаться вниз независимо от другой: первый сегмент задней части становится новой головой. Если голова уничтожается, сегмент позади её становится новой головой.

Сороконожка начинает двигаться с верха экрана и движется налево или направо. Когда она наталкивается на гриб или на края экрана, она спускается вниз на один уровень и меняет направление. Таким образом, чем больше грибов присутствует на экране, тем быстрее сороконожка спускается вниз. Игрок может уничтожить грибы, стреляя в них, но для этого надо попасть в гриб четыре раза.

Если сороконожка достигает нижней части экрана, она начинает ходить взад и вперёд по области, в которой находится игрок, и периодически к ней добавляется один головной сегмент. Это продолжается до тех пор, пока игрок не уничтожит всю исходную сороконожку и все новые головы. Когда все сегменты сороконожки уничтожены, новая сороконожка появляется в верхней части экрана. В то же время, каждый раз после уничтожения сороконожки, следующая становится на один сегмент короче и сопровождается одним дополнительным, быстро движущимся «головным» сегментом. Игрок теряет жизнь, когда дотрагивается до сороконожки или другого вражеского членистоногого).

Блохи оставляют за собой грибы, если в игровой области их находится меньше пяти (хотя это количество увеличивается с повышением сложности). Пауки перемещаются по игровой области зигзагообразно и иногда съедают некоторые грибы. Скорпион отравляет все грибы, которых касается. Скорпионы никогда не появляются в зоне, по которой может двигаться игрок. Сороконожка, касаясь отравленных грибов, начинает двигаться прямо к области игрока. По достижении области игрока, сороконожка вновь начинает вести себя обычным образом. Прикосновение протагониста к любому из этих врагов также приводит к потере жизни.

Оценки и мнения

Примечания

Литература 
 .

Ссылки 

 Официальная онлайн-версия на сайте Atari
 
 

Компьютерные игры 1981 года
Игры для аркадных автоматов
Аркады
Игры для 8-битного семейства Atari
Игры жанра Shoot 'em up
Игры для мобильных телефонов
Игры для Apple II
Игры для Atari 2600
Игры для Atari 5200
Игры для Atari 7800
Игры для ColecoVision
Игры для Commodore 64
Игры для Game Boy
Игры для Game Boy Color
Игры для Game.com
Игры для Intellivision
Игры для iOS
Игры для PlayStation
Игры для PlayStation Network
Игры для Windows
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Фиксированные шутеры
Компьютерные игры, включённые во Всемирный зал славы видеоигр